Il doppio del torneo di tennis St. Louis Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Ismail El Shafei e Brian Fairlie che hanno battuto in finale Ross Case e Geoff Masters 7–6, 6–7, 7–6.

Teste di serie 

 Owen Davidson /  John Newcombe (semifinali)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)

 GRAEBNER /  Charlie Pasarell (quarti di finale)
 Ross Case /  Geoff Masters (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Louis Open 1974